August Hermann Francke ist der Name folgender Personen:

* August Hermann Francke (1663–1727), deutscher Theologe, Pädagoge, Kirchenlieddichter und Gründer der Franckeschen Stiftungen
 August Hermann Francke (Klavierbauer) († 1882), deutscher Klavierbauer
 August Hermann Francke (Tibetologe) (1870–1930), deutscher Tibetologe

Siehe auch:
 August Hermann Franke (1853–1891), deutscher Theologe und Kirchenlieddichter